Bósnios — povo eslavo que habita a região do Leste Europeu
 Língua bósnia — língua indo-europeia falada pelos bósnios
 Natural ou relativo à Bósnia ou à Bósnia e Herzegovina

Desambiguações de gentílicos